Portance peut signifier :

Dans le domaine aéronautique 
En aéronautique , la portance est la force qui permet d'élever un aéronef et de le maintenir en altitude. Il y a:
 La portance, en aérodynamique, est la composante perpendiculaire au vent relatif des forces aérodynamiques appliquées à une surface portante (aile d'avion, empennage, gouverne, rotor, hélice etc.). Cette force n'est pas forcément verticale.
 La portance, en aérostatique, est la force de sustentation fournie par la poussée d'Archimède des aérostats, (montgolfières, ballons et dirigeables).

Dans le domaine du BTP 
La portance, aptitude d'une structure ou d'un terrain à supporter une charge, capacité portante.